Орея — муніципальна хорова капела, місто Житомир
 Орея () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї